Norčič ist der Familienname folgender Personen:
Bine Norčič (* 1981), slowenischer Skispringer
Bogdan Norčič (1953–2004), jugoslawischer Skispringer